Владимир Татарчук:
* Татарчук, Владимир Валентинович (род. 1975) — российский предприниматель, топ-менеджер.
 Татарчук, Владимир Владимирович (род. 1987) — российский футболист.
 Татарчук, Владимир Иосифович (род. 1966) — советский и российский футболист.